India
 Tirupathur – città del distretto di Sivaganga, Tamil Nadu
 Tirupathur – città del distretto di Vellore, Tamil Nadu